Кам'яна доба — великий (найдовший період в історії людства) доісторичний період часу, впродовж якого люди широко використовували камінь для виготовлення знарядь праці.
 Кам'яна доба — картина російського художника Віктора Васнецова 1885 року.
 «Кам'яна доба» — анімаційний фільм 1987 року студії Київнаукфільм, режисер — Володимир Гончаров.